Ricardo Melo Gouveia, jogador de golfe português;
 Ricardo Gouveia, artista plástico português radicado em São Francisco, mais conhecido como Rigo.